Башин-Баха-аул — уничтоженное селение, располагавшееся на юго-востоке современного Грозненского района Чечни.

История 
В специальном «Реестре горским владельцам» за 1732 год, составленном Д. Ф. Еропкиным, кроме Чечен-Аула, во владении чеченских князей и владельцев в это время находились следующие деревни: Хажи-аул, Астанкул, Жатага (Атаги), Шихкирей (Чахкери), Сурь (Сура-корт), Хамбат-аул, Башин-Баха-аул, Алда.

Примечания

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Грозненского района